Ложкін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Ложкін Андрій В'ячеславович (1985) — російський хокеїст.
 Ложкін Борис Євгенович (1971) — український медіабізнесмен, Глава Адміністрації Президента України (з 2014).
 Ложкін Олексій Олександрович (1986) — російський хокеїст.
 Ложкін Олексій Юрійович (1974) — білоруський хокеїст.

Російські прізвища